Sechs Schiffe der Royal Navy trugen bzw. tragen den Namen HMS Venturer:

die erste HMS Venturer war ein bewaffneter Kutter von 1787, der von der französischen Marine aufgebracht wurde
die zweite HMS Venturer war ein französischer Schoner, der in der Karibik von den Briten gekapert wurde
die dritte HMS Venturer war ein U-Boot der V-Klasse während des Zweiten Weltkriegs
die vierte HMS Venturer war ein Minenräumer von 1948
die fünfte HMS Venturer war ein ehemaliger Trawler, der 1978 zum Minenräumer umgerüstet wurde. 1983 wurde das Schiff wieder zum Trawler umgerüstet
die sechste HMS Venturer ist eine Fregatte der Inspiration-Klasse

Weblinks 

Venturer